Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Locros fils de Zeus ;
 Locros fils de Physcos, roi des Lélèges ;
 Locros fils de Phéax.

Voir aussi